Andrzej Abramowicz (zm. 1763) – kasztelan brzeskolitewski
 Andrzej Abramowicz (ur. 1926) – polski archeolog i historyk